Localidades dos Estados Unidos
 Louisville — maior cidade do Kentucky
 Louisville (Alabama)
 Louisville (Colorado)
 Louisville (Geórgia) — antiga capital estadual
 Louisville (Illinois)
 Louisville (Kansas)
 Louisville (Mississippi)
 Louisville (Nebraska)
 Louisville (Ohio)
 Louisville (Tennessee)
 St. Louisville (Ohio)

Outros usos
Louisville City FC — clube de futebol de Louisville, Kentucky

Desambiguações de topônimos